

Die News of the World Darts Championship 1958 (offiziell: "News of the World" Individual Darts Championship of England and Wales) war ein Dartsturnier, das am 26. April 1958 in der Empress Hall (Earls Court, London) ausgetragen und durch die Boulevardzeitung News of the World gesponsert wurde. Es handelte sich um die elfte Auflage des Turniers als nationale Meisterschaft. Teilnahmeberechtigt waren die acht Gewinner der regionalen Meisterschaften der Saison 1957/58, die in England (Eastern Counties, Lancashire & Cheshire, London & Home Counties, Midland Counties, North of England, Western Counties und Yorkshire) sowie in Wales stattfanden.

Turniersieger wurde der 50-jährige Tommy Gibbons (Regionalmeister Yorkshire, Ivanhoe WMC, Conisbrough), der im Finale Eric Moss (Regionalmeister Eastern Counties, Railway Tavern, Harleston) besiegen und damit als erster Spieler den zweiten Erfolg bei den News of the World Darts Championship einfahren konnte. Als walisischer Regionalmeister nahm Ernie Burrup (Old White Lion Hotel, Newport) an der Veranstaltung teil.

Turnierplan 
Die Ergebnisse sind nicht vollständig bekannt.

Weblinks 
 Jacques Nieuwlaat: News of the World 1958. In: mastercaller.com, abgerufen am 1. Mai 2021.

Einzelnachweise 

1958
Dartveranstaltung 1958
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im Royal Borough of Kensington and Chelsea